Plusieurs localité malgaches portent le nom de Morafeno  :
 Morafeno (Ambohimahasoa)
 Morafeno (Arivonimamo)
 Morafeno (Befandriana-Nord)
 Morafeno (Maevatanana)
 Morafeno (Mananjary)
 Morafeno (Sambava)